Manuel Bernardes de Souza Silvino foi o primeiro chefe do executivo do município de Viçosa, no período de 1873 a 1876. Governou também o município no período de 1879 a 1881.

Prefeitos de Viçosa (Minas Gerais)